Das BNP Paribas Primrose Bordeaux 2014 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Mai 2014 in Bordeaux stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 12. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 26 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Martín Alund
 Josselin Ouanna
 Olivier Rochus
 Andrea Collarini

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Juan Ignacio Londero
 Laurent Lokoli

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Bordeaux